Paul Ledoux ist der Name folgender Personen:

*Paul Ledoux (Dramatiker), französischer Dramatiker 
Paul Ledoux (Maler) (1884–1960), elsässischer Maler 
Paul Ledoux (Astronom) (1914–1988), belgischer Astronom
Paul Ledoux (Schriftsteller) (* 1949), kanadischer Dramatiker